Митьковичи — название населённых пунктов в Белоруссии:

 Митьковичи — деревня в Слонимском районе Гродненской области.
 Митьковичи — деревня в Несвижском районе Минской области.

См. также 
 Мутьковичи